Wijmers (Noord-Holland), een buurtschap in de gemeente Drechterland in provincie Noord-Holland.
 Oude Wijmers, een water in de provincie Groningen.
 Lopster Wijmers, een verlengde kanaal van dat water.